Тибетский автономный район — автономный район Китайской Народной Республики. В него входят следующие административные единицы:

 7 единиц окружного уровня
 1 городской округ
 6 округов
 73 единицы уездного уровня
 1 городской уезд
 71 уезд
 1 район
 692 единицы волостного уровня
 140 посёлков
 535 волостей
 8 национальных волостей
 9 микрорайонов

Более подробно об этих типах административных единиц см. Административное деление Китайской Народной Республики. Ниже приведен список единиц окружного и уездного уровня Тибетского автономного района.

Городской округ Лхаса 
Городской округ Лхаса (, ).

Округ Нагчу 
Округ Нагчу (, ). Административный центр — Нагчу.

Округ Чамдо 
Округ Чамдо (, ). Административный центр — Чамдо.

Округ Ньингчи 
Округ Ньингчи (, ). Административный центр — Пула.

Округ Шаньнань 
Округ Шаньнань (Лхока, , ). Административный центр — Дзетанг.

Округ Шигадзе 
Округ Шигадзе (, ). Административный центр — Шигадзе.

Округ Нгари 
Округ Нгари (, ). Административный центр — Гар.

Ссылки 

THDL Gazetteer of Tibet & the Himalayas

Административное деление Тибетского автономного района
Тибет
Списки:Китай
Списки:Тибет